Kafra – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Kafra – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama
 Kafra – dawna wieś w Palestynie
 Bika Kafra, Libanie